Этьен Барбара (; 10 июня 1982, Пьета, Мальта) — мальтийский футболист нападающий.

Биография 
Барбара начал играть с молодёжной командой «Корми». В июле 1999 подписал договор с клубом мальтийской премьер-лиги «Флориана». В начале карьеры играл в обороне. В январе 2003 он перешёл в «Марсашлокк». В июле 2004 перешёл в «Биркиркару». Летом 2007 перешёл в «Слиму Уондерерс». Позже переехал в клуб регионаллиги в ФК «Ферль».

Выступал за юношеские сборные Мальты до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года. За сборную Мальты сыграл 29 игр и забил 3 мяча.

Достижения 
 Обладатель Кубка Мальты (1): 2003/04

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Мальты
Игроки сборной Мальты по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Мальты по футболу
Игроки ФК «Флориана»
Игроки ФК «Марсашлокк»
Игроки ФК «Биркиркара»
Игроки ФК «Слима Уондерерс»
Игроки ФК «Ферль»
Игроки ФК «Хибернианс»
Игроки ФК «Норт Каролина»
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс»
Игроки ФК «Миннесота Юнайтед» (2010—2016)
Игроки ФК «Тампа-Бэй Раудис»